Эскадренный миноносец «Герарди» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Philadelphia Navy Yard, Филадельфия 16 сентября 1941 года. Спущен 12 февраля 1942 года, вступил в строй 15 сентября 1942 года.

С 15 ноября 1944 года быстроходный тральщик DMS-30.

С 15 июля 1955 года снова эсминец DD 637.

Выведен в резерв 17 декабря 1955 года. Из ВМС США исключён 1 июня 1971 года.

Потоплен 3 июня 1973 года как цель близ побережья Пуэрто-Рико.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»